Ruggning kan avse:

 Ruggning (biologi) – en cyklisk process hos fåglar som resulterar i att gamla fjädrar byts ut mot nya
 Ruggning (textil) – att luckra upp ytan av en väv så att ett luddigt ytskikt av lugg uppstår
 Ruggning (trä) –